Wachlin ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus-Dieter Wachlin (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Oliver G. Wachlin (1966–2017), deutscher Autor